Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди женщин — ежегодное соревнование по шашкам. Первый турнир был проведён в 1957 году. По 1990 годы проводился под названием Чемпионат Эстонской ССР. Первой чемпионкой стала Эва Терас.
Самая титулованная эстонская шашистка — Ыйе Кроон (Кундвер, 12 титулов).

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Эстонии на Вики-сайте kabeliit.ee